Чил:

 Чил — река в России, протекает в Мурманской области.
 Чил, Эдвин (1872—1951) — австралийский ботаник и миколог английского происхождения.